Bockler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bockler (1899–1969), deutscher Jurist und Politiker
 Ingo Bockler (* 1964), deutscher Koch und Rezeptautor